Наталья Валерьевна Анойкина (Мясоедова) (род. 13 февраля 1987, Красноярск, РСФСР, СССР) — российская баскетболистка, выступает в амплуа центровая. Игрок сборной России по баскетболу. Мастер спорта России.

Биография 
Начала заниматься баскетболом в 11 классе. Учитель физкультуры, разглядев её данные, отправил в «Шелен» на просмотр, после чего она осталась в команде. После тренировок в течение полугода по индивидуальной программе, Мясоедову стали допускать к играм в молодёжной команде. Здесь в красноярском клубе она сыграла первые матчи на взрослом уровне и получила вызов в состав юношеской национальной сборной.

Несмотря на неудачный сезон 2007/08, когда «Шелен-ЕТК» покинул элитный дивизион, Мясоедова была приглашена на просмотровый сбор национальной сборной России и получила предложение от новосибирского «Динамо-ГУВД». Показав стабильной результат в 2008/09, Мясоедова подписала контракт с одним из лидеров российского баскетбола оренбургской «Надеждой». Нехватка игрового времени привела к тому, что Мясоедова через год вернулась обратно в «Динамо-ГУВД».

С 2010 года Мясоедова стала выступать в женской Премьер-лиге чемпионата России за «Динамо-ГУВД». Отыграв прекрасно сезон, получила вызов в сборную России для участия в чемпионате Европы — 2011, где стала чемпионкой Европы.

В сезоне 2011/2012 стала самым результативным игроком команды по очкам, подборам и игровому времени, она проводила на площадке в среднем по 34 минуты.

В рамках подготовки женской сборной к Олимпийским играм — 2012 вошла в расширенный список из 19-х игроков, но 18 июня 2012 года, при сокращении списка кандидатов, тренерский штаб принял решение отказаться от Мясоедовой.

В сезоне 2012/2013 Мясоедова была капитаном команды «Динамо-ГУВД». Выйдя замуж за волейболиста Сергея Анойкина, сменила фамилию. В сезоне 2013/14 выступала за оренбургскую «Надежду», с которой выиграла серебряные медали чемпионата России, участвовала в Финале восьми Евролиги ФИБА. Она и гречанка Зои Димитраку больше всех провели матчей в сезоне (47), также она лучшая по блок-шотам (0,8 в первенстве России и 1,0 в Евролиге). По окончании сезона вошла в расширенный список игроков сборной России для подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы — 2015 и подписала контракт с УГМК.

В 2015—2017 вновь выступала за команду «Надежда» Оренбург.

В 2017 перешла в состав команды «Енисей».

Статистика выступлений за клубы (средний показатель)

Статистика выступлений за сборную России (средний показатель) 

 * — лучший показатель в команде

Достижения 
 Чемпион Европы: 2011
 Серебряный призёр Евролиги: 2015
 Финалист Кубка Европы ФИБА: 2010
 Чемпион России: 2015
 Серебряный призёр чемпионата России: 2014, 2016
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010, 2017

Примечания

Ссылки 
 Наталья Анойкина: В отпуск — на Камчатку!
 Наталья Мясоедова: «Не вижу смысла халявить на тренировках»
 Статистика Натальи Мясоедовой на оф. сайте ФИБА-Европа

Баскетболисты по алфавиту
Баскетболисты России
Игроки ЖБК «Енисей»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки БК УГМК
Игроки сборной России по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу